Contessa steht für:

 Contessa, weibliche Form des italienischen Adelstitels Conte, siehe Graf
 Contessa Entellina, Gemeinde in der Provinz Palermo,  	Sizilien, Italien
 Contessa (Yacht), Markenname britischer Segelyachten
 Contessa-Camerawerke, Hersteller von Kameras, siehe August Nagel (Erfinder)

Contessa ist der Familienname folgender Personen:

 Christian Jakob Salice-Contessa (1767–1825), schlesischer Großkaufmann, Kommunalpolitiker und romantischer Schriftsteller
 Karl Wilhelm Salice-Contessa (1777–1825), schlesischer Dichter der Romantik